El término Pella o Pela puede referirse a:

Geográficos 

 Pela (España), aldea española de la parroquia de Villantime, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pella (Estados Unidos), ciudad del estado de Iowa, en Estados Unidos.
 Pella (Grecia), ciudad histórica de Grecia, antigua capital del Imperio macedónico, actualmente en la prefectura de Emacia.
 Pella (Italia), municipio italiano de la provincia de Novara.
 Pella (Palestina), ciudad histórica de Jordania, en la región de Perea.
 Sierra de Pela (en algunas cartografías y usos dialectales endémicos: sierra de Pella), estribación del Sistema Ibérico, entre las provincias de Segovia, Guadalajara y Soria.
 Unidad periférica de Pella, unidad periférica de Grecia, con capital en Edessa.

Botánicos 
 El nombre común de la planta Cytinus hypocistis.
 El nombre común de la planta Senecio jacobaea.
 Un sinónimo del género botánico Ficus.
 La parte comestible de la coliflor.

Alimenticios 
 Pella es un amasijo de gofio, agua y un poco de sal, en su receta más básica, consumida en las Islas Canarias desde tiempos precoloniales. 
 En español rioplatense, además, se denomina grasa de pella a la extraída del vacuno con propósitos culinarios. Sin embargo, en el dialecto andaluz se denomina a las carnes entrevetadas de alguna grasa y/o mantecas.

Símbolos 

Pella, artefacto explosivo y símbolo del arma de Artillería en España.

Otros usos y sinónimos 
Pella de barro, porción moldeable en alfarería.
 Las heces.
 Aquello que tapa algo.